

Кондома — річка в Кемеровські області, ліва притока Томі
 Кондома — село, Таштагольський район, Кемеровська область